Rywalizacja kobiet w narciarskim half-pipe'ie podczas mistrzostw świata w Sierra Nevada została rozegrana na obiekcie o nazwie Sierra Nevada Halfpipe. Kwalifikacje rozegrano 16 marca o 17:35, z kolei finały 18 marca 2017 roku o 21:29. Złoty medal wywalczyła Ayana Onozuka z Japonii, która pokonała Francuzkę Marie Martinod oraz Devin Logan z USA.

Kwalifikacje

Finał

Przypisy 

Mistrzostwa Świata w Narciarstwie Dowolnym i Snowboardingu 2017